Wimbledon Championships 2010 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på græsbaner. Det var den 124. udgave af Wimbledon Championships og den tredje Grand Slam-turnering i 2010. Den blev spillet på The All England Lawn Tennis & Croquet Club i London, England i perioden 21. juni – 4. juli 2010. Serena Williams var forsvarende mester i damesingle, mens Roger Federer var det i herresingle.

Caroline Wozniacki repræsenterede de danske farver i seniorturneringerne, og hun var seedet treer i damesingle. Hun kunne dog ikke helt leve op til seedningen, da hun blev slået i ottendedelsfinalen af Petra Kvitová. Hun deltog også i damedouble sammen med inderen Sania Mirza, og parret blev slået ud i anden runde.

I singlerækkerne genvandt Serena Williams sin titel i damesingle med sejr i to sæt over Vera Zvonarjova, mens den andenseedede Rafael Nadal vandt herresinglefinalen i tre sæt over Tomáš Berdych.

Særlige hændelser

Kampen Isner og Mahut 
Ud over slutkampene vil turneringen blive husket for en bemærkelsesværdig førsterundekamp i herresingle mellem John Isner og Nicolas Mahut, der samlet tog 11 timer og 5 minutter, hvilket slog den hidtidige rekord for længste tenniskamp med cirka 4½ time. Kampen endte 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68 til Isner, og antallet af partier, 183, overgik ligeledes klart den hidtidige rekord på dette område, som var på 112 partier. Kampen blev afviklet over tre dage, og efterfølgende var Isner så udmattet, at han i anden runde tabte i tre korte sæt til Thiemo de Bakker. Isner skulle endvidere spille en doublekamp, der blev udsat i to omgange, inden Isner og makkeren Sam Querrey trak sig. Mahut spillede sammen med Arnaud Clément ligeledes double, og deres kamp gik i gang efter singlekampens afslutning, men måtte afbrydes pga. mørke. Kampen løb over fire relativt tætte sæt, inden Mahut og Clément tabte.

Besøg af dronning Elizabeth 
Den britiske dronning Elizabeth 2. besøgte turneringen torsdag 24. juni, hvor hun efter en rundvisning hilste på nogle af de tidligere og nuværende stjerner, herunder Billie Jean King, Martina Navratilova, Serena og Venus Williams, Roger Federer, Andy Murray og Caroline Wozniacki. Efter en frokost overværede hun kampen mellem Murray og Jarkko Nieminen, som Murray vandt i tre sæt. Det var dronningens første besøg ved turneringen siden 1977.

Resultater

Herresingle 

Herresingleturneringen indeholdt ud over ovennævnte kamp mellem Isner og Mahut to kampe med rekorder. Novak Djokovic' førsterundekamp mod Olivier Rochus havde det seneste sluttidspunkt nogensinde i Wimbledon, da Djokovic' vinderpoint indtraf kl. 22.58. Taylor Dent spillede en serv i sin kamp mod Djokovic med en hastighed på 238 km/t, hvilket var 3 km/t hurtigere end Andy Roddicks hidtidige rekord (Dent tabte dog kampen). 

De topseedede spillere klarede sig generelt godt i herresingle, idet fem af de otte spillere i kvartfinalerne var seedet så langt, herunder alle de fire semifinaleseedede. Den topseedede og forsvarende mester Roger Federer tabte her til Tomáš Berdych, mens de tre øvrige semifinaleseedede gik videre. Berdych klarede sig til finalen, hvor han dog tabte til den andenseedede Rafael Nadal.

Resultaterne betød, at Federer for første gang i syv år ligger lavere på ATP-listen end nummer to, da han faldt ned på tredjepladsen efter Nadal og Djokovic.

Damesingle 

I modsætning til hos mændene faldt mange af de topseedede kvindelige spillere tidligt fra i turneringen. Således tabte de femte- og sjetteseedede spillere, Francesca Schiavone og Samantha Stosur, allerede i første runde, mens tre andre spillere, der var seedet til kvartfinalen, Jelena Janković, Caroline Wozniacki og Agnieszka Radwańska, tabte i ottendedelsfinalen. To useedede spillere nåede semifinalen, nemlig Petra Kvitová og Tsvetana Pironkova. Begge tabte dog, og i finalen genvandt Serena Williams sin titel uden større besvær over 21. seedede Vera Zvonarjova. 

Turneringen gav mindre ændringer i toppen af WTA-listen, hvor sidste års finalist, Venus Williams, der tabte i kvartfinalen, faldt fra anden- til fjerdepladsen, passeret Jelena Janković og Caroline Wozniacki, mens Serena Williams var urørlig som nummer ét.

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Seedninger

Kilder / eksterne henvisninger 

 Officiel hjemmeside for turneringen

 
WTA Tour 2010
ATP Tour 2010